La Boscarrera és un bosc del Pallars Jussà situat en el terme municipal de Conca de Dalt, dins del territori de l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà, en terres del poble de Serradell.

Està situat a l'extrem occidental del terme, a la capçalera del barranc de la Boscarrera, que en pren el nom. És al vessant nord-est del Pic de Lleràs, a bastant alçada, en un fons de vall feréstec, tancat i de difícil accés, d'on deu venir el nom de boscarrera.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Boscarrera
Boscarrera